Железница () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Симитли. Находится примерно в 4 км к северу от центра города Симитли и примерно в 11 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 368 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области